Оні́щенко — українське прізвище (зросійщений варіант прізвища Онищенко).

Відомі люди 
 Оніщенко Олена Ігорівна (нар. 1966) — український кінознавець, доктор філософських наук.
 Оніщенко Роман Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Оніщенко Сергій Васильович — державний тренер Міністерства молоді та спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Оніщенко Юрій Володимирович — Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Див. також 
 Онищенко
 Анищенко
 Аніщенко

Примітки